Wiadukt na placu Pokoju Toruńskiego w Toruniu – zabytkowy wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 353 w Toruniu.

Lokalizacja 
Wiadukt znajduje się w centrum miasta, na Placu II Pokoju Toruńskiego, w sąsiedztwie tunelu kolejowego i dworca Toruń Miasto, nad linią kolejowa nr 353 o znaczeniu państwowym, w ciągu dróg krajowych nr 15 i 80. Przeznaczony jest zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego.

Historia 
Wiadukt drogowy, tzw. brama kolejowa, powstał w latach 1886 - 1889 w miejscu przecięcia się linii kolejowej, prowadzącej z  Torunia Głównego w kierunku północnym (Malbork, Olsztyn i Sierpc) z umocnieniami fortu św. Jakuba.

Tzw. brama kolejowa, w której skład wchodzą: wiadukt, tunel oraz kaponiera jest częścią fortyfikacji pruskich z XIX wieku (Twierdza Toruń).

W 1987 roku, w ramach prac związanych z elektryfikacją linii kolejowej 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni, został rozebrany drugi tor pod wiaduktem, co wynikało z jego zbyt wąskiego prześwitu owego wiaduktu.

Przez dziesięciolecie wiadukt ten nie był remontowany, dopiero w 2008 roku przeszedł kompleksowy remont. Wyremontowano wtedy jego główną płytę, uzupełniono ubytki cegły klinkierowej oraz ułożono nową nawierzchnię.

W 2014 roku wiadukt ten został wpisany do rejestru zabytków.

19 lutego 2018 roku, w ramach przebudowy Placu bp. Chrapka, w sąsiedztwie wiaduktu odkryto most stalowy z 1884 roku, wchodzący w skład wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń. Most ten łączył obecną ul. Dobrzyńską i ul. Skrzyńskiego z drogą prowadzącą do fortu IV.

Galeria

Zobacz też 
 Mosty i wiadukty w Toruniu
 Transport w Toruniu

Przypisy 

Mosty i wiadukty w Toruniu
Architektura neogotycka w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu
Toruń
Mosty i wiadukty drogowe w Polsce